Сахюрта — название населённых пунктов в России:

 Сахюрта — село в Ольхонском районе Иркутской области.
 Сахюрта — село в Агинском районе Забайкальского края.